Bienvenue ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Pierre Bienvenue Chenu (1833–1875), französischer Maler
 Jacques Bienvenue, kanadischer Automobilrennfahrer
 Yvan Bienvenue (* 1962), kanadischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch: Bienvenu